L'édition 2018 du tournoi de tennis de Taïwan se déroule du 12 au  à Taipei, sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Luksika Kumkhum s'impose en finale du simple. En finale, elle bat Sabine Lisicki, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ankita Raina et Karman Thandi.

Faits marquants

Lauréates 
La Thaïlandaise Luksika Kumkhum remporte son  en simple en WTA 125 en battant l'Allemande Sabine Lisicki.

La paire indienne Raina - Thandi remporte son  ensemble en battant la paire russe tête de série n°4, Olga Doroshina - Dzalamidze. Il s'agit pour les deux joueuses de leur  WTA 125 dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Taïwan
Sport à Taïwan en 2018
Tennis en novembre 2018